Malofeev est un nom de famille notamment porté par : 

 Eduard Malofeev (1942-), footballeur soviétique et un entraîneur biélorusse
 Alexander Malofeev (2001-), pianiste russe
 Konstantin Malofeev (1974-), oligarque ultraorthodoxe russe, fondateur du fonds d'investissement Marshall Capital Partners.